Анджей Тадеуш Щепковский (;  — ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения; также театральный режиссёр и педагог, директор театра, сенатор.

Биография 
Анджей Щепковский родился в г. Суха-Бескидзка. Во время Второй мировой войны он жил во Львове и там получил советский аттестат зрелости. Театральное образование получил в Актёрской студии у Старого театра в Кракове, которую окончил в 1945 году. Актёр театров в Кракове, Познани, Катовице и Варшаве. Выступал в спектаклях польского «театра телевидения» в 1955—1995 годах и в радиопостановках «театра Польского радио». Преподаватель Театральной академии им. А. Зельверовича в Варшаве с 1967 года. Председатель Профсоюза работников культуры и искусства (1964—1968); вице-председатель и председатель Союза актёров польских сцен (1975—1982). Директор Драматического театра в Варшаве (1966—1968). Член Сената Польши I-го созыва (1989—1991). Умер в Варшаве. Похоронен на кладбище Старые Повонзки.

Его тесть — писатель Ян Парандовский, дочь — актриса Иоанна Щепковская.

Избранная фильмография 

  — 2 x 2 = 4
  — Последний этап / Ostatni etap
  — Шляпа пана Анатоля / Kapelusz pana Anatola
  — Дождливый июль / Deszczowy lipiec
  — Галоши счастья / Kalosze szczęścia
  — Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru
  — Пан Анатоль ищет миллион / Pan Anatol szuka miliona
  — История желтой туфельки / Historia żółtej ciżemki
  — Одно другого интересней / Wielka, większa i największa
  — Мансарда / Mansarda
  — Почтенные грехи / Zacne grzechy
  — Барышня в окошке / Panienka z okienka
  — Влюбленный «Пингвин» / Pingwin
 – — Домашняя война / Wojna domowa (телесериал)
  — Ад и небо / Piekło i niebo
  — Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski
  — Нюрнбергский эпилог / Epilog norymberski
  — Голубое, как Чёрное море / Niebieskie jak Morze Czarne
  — Свадьба / Wesele
  — Ночи и дни / Noce i dnie
  — Дело Горгоновой / Sprawa Gorgonowej
  — Страсть / Pasja
  — Секрет Энигмы / Sekret Enigmy
  — Королева Бона / Królowa Bona
  — Боденское озеро / Jezioro Bodeńskie
  — Скандал из-за Баси / Awantura o Basię

Признание 
 1954 — Медаль «10-летие Народной Польши».
 1954 — Золотой Крест Заслуги.
 1966 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение».
 1966 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.
 1967 — Нагрудный знак 1000-летия польского государства.
 1974 — Медаль «30-летие Народной Польши».
 1983 — Награда за роль — IX Опольские театральное сопоставления.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Преподаватели театральных вузов Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Президенты Союза артистов польских сцен